Epigenész néven ismert személyek:

 Epigenész (i. e. 6. század?) költő
 Epigenész (i. e. 4. század) görög komédiaköltő
 Rodoszi Epigenész (i. e. 3. század) görög író
 Epigenész Gnomonikosz (i. e. 1. század) görög csillagász
 Epigenész (kráter), a Holdon a görög csillagászról elnevezett kráter